Вице-президент Филиппин () — второе по значимости должностное лицо в исполнительной власти Филиппин. Вице-президент замещает президента в случае невозможности исполнения последним своих обязанностей, и занимает его пост, пока он вакантен. Первым в должность вице-президента Филиппин вступил Мариано Триас в 1897 году. В 1936 году должность была восстановлена.

Действующий вице-президент Филиппин — Сара Дутерте, дочь бывшего президента Родриго Дутерте. Она вступила в должность в 2022 году, став, 17-м вице-президентом страны.

Список вице-президентов

См. также 
 Президент Филиппин

Ссылки 
 Список вице-президентов на официальном сайте 

Ф